

Musica
 Nonostante tutto/La donna che amo – singolo di Gino Paoli del 1974
 Nonostante tutto... – album dei Dirotta su Cuba del 1996
 Nonostante tutto – album di Antonio Maggio del 2013
 Nonostante tutto – singolo di Antonio Maggio del 2012
 Nonostante tutto – album di Gemitaiz del 2016

Altro
 Nonostante tutto – film di Gabriela Tagliavini del 2019